Лесноуко́ловское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Красненском районе Белгородской области.

Административный центр — село Лесное Уколово.

История 
Старейшим  населённым пунктом сельского поселения  является его административный центр- село Лесное Уколово  . Дата  основания  1653 год , хутор Гончаровка  основан  войсковыми жителями Острогожского уезда  около 1773 года , хутор Новый Путь около 1926 г.

Лесноуколовское сельское поселение образовано 20 декабря 2004 года в соответствии с Законом Белгородской области № 159.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения

Муниципальные образования Красненского района
Сельские поселения Белгородской области